Турнир «Skate Canada International 2017» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2017/2018. Турнир состоялся во второй раз в канадском городе Реджайне с 27 по 29 октября 2017 года. Организатором турнира являлся Skate Canada (канадская федерация) при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в четырёх категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Не состоявшиеся участники 
В конце сентября, из-за травмы спины, снялся с соревнований российский одиночник Максим Ковтун его заменил чешский фигурист Михал Бржезина. В начале октября снялись с соревнований: одиночницы из Южной Кореи Ким На Хён и Италии Роберта Родегьеро, которые были заменены американкой Кортни Хикс и австралийкой Кайлани Крэйн; а также французский одиночник Шафик Бессегье, его заменил немецкий одиночник Пауль Фенц.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2017 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2017 году
Октябрь 2017 года
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Международные спортивные соревнования в Реджайне